Van Diggelen kan verwijzen naar:

 Bernard Pieter Gesinus van Diggelen (1815 - 1868), waterstaatkundige en Tweede Kamerlid
 Pieter Johannes Gesinus van Diggelen (1837 - 1907), Tweede Kamerlid en advocaat; zoon van Bernard Pieter Gesinus van Diggelen

Zie ook:
 Plan-Van Diggelen, een plan om de Zuiderzee en Waddenzee in te polderen.

Nederlandse of Vlaamse achternaam